Змагання з тенісу в чоловічому парному розряді на літніх Олімпійських іграх 2008 у Пекіні проходили з 10 до 16 серпня в Олімпійському зеленому тенісному центрі. Грали на кортах з твердим покриттям DecoTurf. Змагалися 32 пари з 24 країн.

Олімпійськими чемпіонами стали спеціалісти з гри в одиночному розряді Роджер Федерер і Стен Вавринка.

Формат змагань 

Змагання проходили за нокаут системою з матчем за бронзову медаль. Матчі тривали до двох виграних сетів, за винятком фіналу, що тривав до трьох виграних сетів. У фінальному сеті не розігрували тай-брейку.

Розклад

Сіяні пари

Сітка

Легенда 

 
 INV = Запрошення тристоронньої комісії
 IP = Квота ITF

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD1-seed01=8
| RD1-team01=
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=78
| RD1-score03-2=65
| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04=IP
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=66
| RD1-score04-2=77
| RD1-score04-3=6
| RD1-seed05= 
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=4
| RD1-seed07= 
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=3
| RD1-team08=
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=5
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=4
| RD1-seed11= 
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=79
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=
| RD1-score12-1=67
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=IP
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=2
| RD1-team16=
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=0
| RD1-score16-3=2
| RD2-seed01=8
| RD2-team01=
| RD2-score01-1=78
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=IP
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=66
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=5
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=66
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=78
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=77
| RD2-score07-3=7
| RD2-seed08= 
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=63
| RD2-score08-3=5
| RD3-seed01=8
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=77
| RD3-score01-3=4
| RD3-seed02= 
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=64
| RD3-score02-3=6
| RD3-seed03= 
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=77
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=65
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01= 
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=66
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=17
| RD4-seed02= 
| RD4-team02=

Примітки

Посилання 
 Draw

чоловічий парний турнір